Afrikanska mästerskapet i handboll för herrar har spelats sedan 1974 samma år som turneringen för damer startade. Det spelas vartannat år och förutom att kora Afrikas mästare så fungerar turneringen som kval till VM.

Bara tre länder har lyckats vinna turneringen på herrsidan. Det är Tunisien med 10 vinster, Egypten med 8 vinster och Algeriet med 7 vinster. Dessa tre lag har tillsammans tagit hela 63 av de 75 medaljerna som har delats ut.

Medaljranking 

Återkommande sportevenemang med premiär 1974
Internationella handbollstävlingar